Зеленоклиновский сельсовет — муниципальное образование в Альшеевском районе Башкортостана. Cогласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Состав сельсовета 
 д. Зелёный Клин (административный центр);
 с. Новоконстантиновка;
 д. Красный Клин;

Демография

Примечания 

Муниципальные образования Альшеевского района